Arg to oznaczenie:
 substancji chemicznej argininy – jednego z aminokwasów budujących białka
 argumentu liczby zespolonej
 siedziba królewska, a następnie prezydencka w Kabulu